FA Šiauliai, celým názvem Futbolo Akademija Šiauliai, Šiaulių Futbolo Akademija je litevský fotbalový klub z města Šiauliai. Klubové barvy jsou žlutá a černá. Založen byl v roce 2007.

Úspěchy 
 Pirma lyga (D2)
 1. místo (1x): 2021

Sezóny

Soupiska 
Aktuální k 18. 1. 2023

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Bývalí trenéři 
  Renatas Vestartas (2016–2020);
  Mindaugas Čepas (2020–)

Reference

Externí odkazy 
 
 FA Šiauliai
 alyga.lt A lyga
 lietuvosfutbolas.lt (FA Šiauliai)
 Globalsportsarchive (FA Šiauliai)

Litevské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 2007